W Polsce
 Jurki – część miasta Maków Podhalański
 Jurki – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Kąkolewnica
 Jurki – przysiółek wsi Kasina Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Jurki – część wsi Tylmanowa w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Jurki – osada w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Jurki – część wsi Stryszawa w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Jurki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Pniewy
 Jurki – część wsi Popiołki w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Turośl
 Jurki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Zbójna
 Jurki – przysiółek w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn
 Jurki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno
 Jurki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno
 Jurki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg

 Jurki – nieofic. przysiółek  wsi Wandowo w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja

 Jurki – gromada

 Inne
 Jurki – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie oktiabrskim

 Zobacz też
 Kabaret Jurki